

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Dobroszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Chojnów 
 Dobroszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno

Zobacz też 
 Dobroszów Mały, Dobroszów Oleśnicki, Dobroszów Wielki